Christlich-Soziale Partei è il nome originale in tedesco di diversi partiti:
 Partito Cristiano Sociale (Austria) – partito politico austriaco del passato (1891-1934)
 Partito Cristiano Sociale (Belgio) – partito politico belga (Comunità germanofona del Belgio)
 Partito Cristiano Sociale (Germania) – partito politico tedesco del passato (1878-1918)
 Partito Cristiano Sociale (Svizzera) – partito politico svizzero